Körmös (szk. Krmeš) Nagyolaszi része, Szlovákiában, a Zsolnai kerület, Liptószentmiklósi járásában
 Körmös (szk. Kožuchovce) település Szlovákiában, az Eperjesi kerület, Sztropkói járásában